Plusieurs départements français possèdent une route départementale 10, ou RD 10, située :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, relie Annot à Saint-Pierre ;
 dans le département du Finistère, relie Saint-Pol-de-Léon à Plouguerneau ;
 dans le département des Hautes-Pyrénées, relie Escala à Guizerix ;
 dans le département de l'Isère, relie Crolles à Villard-Bonnot (quartier de Brignoud) ;
 dans le département de l'Orne, relie Courgeon (RD 9) à Condé-sur-Huisne (RD 418) ;
 dans le département de Seine-et-Marne
 dans le département du Var, relie Les Arcs à Salernes ;
 dans le département de la Haute-Vienne, relie Aixe-sur-Vienne à la limite de la Charente ;
 dans le département des Yvelines, relie Viroflay à l'A12 à Montigny-le-Bretonneux, reprenant l'ancienne RN 10.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Réseau routier du Finistère
 Réseau routier de l'Isère
 Réseau routier de l'Orne
 Réseau routier du Var
 Réseau routier de la Haute-Vienne
 Réseau routier des Yvelines

010